De Nederlandsche Bank, banc central dels Països Baixos.
 Deutsche Nationalbibliothek, biblioteca nacional d'Alemanya.
 Drum and bass, gènere musical de música electrònica.